

Cinema 
 Una questione privata – film del 1966 diretto da Giorgio Trentin
 Una questione privata – film del 2017 diretto da Paolo e Vittorio Taviani

Letteratura 
 Una questione privata – romanzo di Beppe Fenoglio del 1963
 Una questione privata (Diamond Dust) – romanzo di Peter Lovesey del 2002

Televisione 
 Una questione privata – film per la televisione del 1982 diretto da Alessandro Cane
 Una questione privata – film per la televisione del 1991 diretto da Alberto Negrin
 Una questione privata (A Private Life) – episodio della prima stagione di Six Feet Under
 Une affaire privée - Una questione privata (Une affaire privée) – film del 2002 diretto da Guillaume Nicloux